Sport Vereniging Estrella é um time do futebol arubano e atua na primeira divisão do futebol de seu país. O clube é sediado na cidade de Papilon, Santa Cruz. è um dos times mais vitoriosos do país e é uma das duas equipes que já venceram o Campeonato das Antilhas Holandesas.

Títulos 
Campeonato Arubano - 1968, 1973, 1977, 1985, 1988, 1989, 1990, 1992, 1996, 1998, 1999, 2006

Campeonato das Antilhas Holandesas - 1970

Performance em competições da CONCACAF
Liga dos Campeões da CONCACAF (1 participação)
 1971 - Fase final - 6º lugar no grupo final - 0 pts

Elenco Atual

Diretoria 
 Presidente:  Edmond Croes 
 Vice-presidente:   Michel Lopez  
 Secretário :  P. Juni Croes
 Tesoureiro:  M. Cholin Caster

Ligações externas 
Site Oficial

Estrella
Estrella